Dyer Island ist der Name folgender Inseln:

 Dyer Island (Antarktika)
 Dyer Island (Australien)
 Dyer Island (Südafrika)

in den Vereinigten Staaten:
 Dyer Island (Knox County, Maine)
 Dyer Island (Washington County, Maine)
 Dyer Island (Rhode Island)